Trouble-fête, un film  québécois réalisé par Pierre Patry et sorti en 1964 ;
 Trouble-fête, un film allemand réalisé par Lars Kraume sorti en 2015 ;
 Trouble-fête, un album d'Arthur H sorti en 1996 ;
 Éditions Trouble fête, une maison d'édition française.